Чвы́ков — русская фамилия.

Известные носители:
 Чвыков, Александр Михайлович (род. 1959) — российский дипломат.
 Чвыков, Дмитрий Александрович (род. 1974) — казахстанский и кыргызстанский спортсмен, прыгун с трамплина.
 Чвыков, Иван Фомич (1908—1973) — советский военачальник, полковник.